Unter Gibbs-Funktion versteht man

 die Freie Enthalpie, die Gibbs-Energie genannt wird
 eine von Gottfried Falk eingeführte Verallgemeinerung des Begriffs Thermodynamisches Potential